Kentucky steht für:

 Kentucky, Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika
 Kentucky Bend, Halbinsel von Kentucky
 Kentucky River im Bundesstaat Kentucky
 Originaltitel Kentucky des Films Die goldene Peitsche, ein US-amerikanischer Liebesfilm von David Butler im Stile von Romeo und Julia aus dem Jahre 1938
 USS Kentucky, US-Kriegsschiffe

Siehe auch:
 Kentucky Township